Taygete – księżyc Jowisza
 Taygete (Tajgete) – w mitologii greckiej jedna z Plejad

Zobacz też 
 Taygeta – gwiazda w gwiazdozbiorze Byka, w gromadzie Plejady
 Tajget – strona ujednoznaczniająca